

Sciences et techniques 
 En chimie, le donarium, de symbole , est un élément chimique que le chimiste et minéralogiste allemand  crut découvrir en 1851. Il s'agissait en fait du thorium (connu depuis 1827).
 En taxonomie, le mot donarium est employé comme épithète spécifique pour nommer diverses espèces de plantes, notamment  et .

Sciences humaines et sociales 
 En latin, le mot donarium est une déclinaison (notamment le nominatif singulier) d'un nom signifiant « lieu des dons ».

Culture et société 
 Le donarium d'un temple romain est l'endroit où l'on déposait les offrandes.
 Biertan donarium est le nom anglais de l'ex-voto de Biertan, un objet votif chrétien du .

Notes et références 

Épithète spécifique